«Для люде́й» () — американский телесериал в жанре юридической драмы, который выходил в эфир на телеканале Lifetime с 21 июля 2002 года по 16 февраля 2003 года.

Сюжет 
Либеральный помощник окружного прокурора Лос-Анджелеса получает нового консервативного босса.

В ролях 
 Лиа Томпсон — Камилла Пэрис
 Дебби Морган — Лора Гибсон
 Сесилия Суарес — Анита Лопес
 Эй Мартинеc — Майкл Оливас
 Майкл Рейли Бурк — Уилл Кэмпбелл
 Энн Дудек — Дженнифер Картер
 Кимико Гельман — Джудит
 Дерек Морган — Томас Гибсон
 Венди Газель — Эрика
 Мэттью Ричардс — Зак

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2002 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Юридические телесериалы США
Программы телеканала Lifetime
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лос-Анджелесе
Телесериалы США, завершённые в 2003 году